Dusk steht für:

 Dusk (Fernsehsender), kanadischer Fernsehsender
 Dusk (Andrew-Hill-Album), Studioalbum (2000)
 Dusk (Badlands-Album), Studioalbum (1998)
 Dusk (The-The-Album), Studioalbum (1993)
 Dusk (Computerspiel), Computerspiel (2018)
 Dusk (Disembowelment-EP), Studio-EP (1992)